Wilding est un patronyme porté notamment par :

 Anthony Wilding (1883-1915), joueur de tennis néo-zélandais ;
 Anna Wilding, réalisatrice et photographe néo-zélandaise ;
 Michael Wilding (1912-1979), acteur anglais.

Homonymie de patronyme

Wilding évoque aussi :
 Les timbres de type Wilding, la première série de timbres-poste d'usage courant britanniques à l'effigie de la reine Élisabeth II.